«Виандотте, или Дом на Холме» () — роман Джеймса Фенимора Купера, впервые опубликованный в 1843 году. Его действие происходит в Америке во время войны за независимость.

Сюжет 
Главный герой романа — уроженец британских колоний в Америке Уиллоби, который после военной службы уходит в отставку в чине капитана и покупает большой участок земли в глухом краю. Действие книги начинается в 1775 году. Окружающие уверены, что Уиллоби сочувствует британским властям в начавшейся войне, а он сам втайне сочувствует восставшим колонистам; при этом его сын служит в британской армии в чине майора. В романе действуют и индейцы, в том числе заглавный герой — Виандотте, который ненавидит Уиллоби и в кульминационный момент действия убивает его, но спасает его сына. Спустя много лет Виандотте признаётся Уиллоби-младшему в содеянном и тут же умирает.

Восприятие 
Одним из первых рецензентов «Виандотте» стал Эдгар По. Его отзыв был положительным: По отметил историческую достоверность романа и назвал «величайшим достоинством» книги образ Виандотте — самый удачный, по его мнению, образ индейца в творчестве Купера.

Примечания 

Романы Джеймса Фенимора Купера